Deodat, bisbe de Barcelona (1010-1029)
 Deodat, primer abat del monestir de Sant Cugat (785-818)
 Deodat I (Roma, 570 - Roma, 618), Papa de l'Església Catòlica (615–618), venerat com a sant
 Deodat II (Roma,  - Roma, 676), Papa de l'Església Catòlica (672-676)
 Deodat de Nevers (Irlanda?,  - Saint-Dié-des-Vosges, 679), personatge llegendari, venerat com a sant, a qui s'atribueix haver estat bisbe de Nevers el 655
 Deodat de Severac (Sant Felitz de Lauragués, Llenguadoc, 1872 - Ceret, Vallespir, 1921), compositor
 Deodat (?,  - ?, ), primer abat del monestir de Sant Medir i Sant Genís (814-840), predecessor del monestir de Santa Maria d'Amer